Pimpinella angustifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Emmanuel Gilibert. Pimpinella angustifolia ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
angustifolia